Le patronyme Hermsen est partagé par :
 Jim Hermsen (1982-), DJ néerlandais, connu sous son pseudonyme de Tha Playah
 Kleggie Hermsen (1923-1994), joueur américain de basket-ball